Vesly, commune française de l'Eure
 Vesly, commune française de la Manche